Toponímia:
 Ardenes (departament), departament francès a la regió de Xampanya-Ardenes
 Ardenes flamenques, regió natural del sud de la província de Flandes Oriental, Bèlgica
 Comtat de les Ardenes, comtat de l'edat mitjana 
 Regió de les Ardenes, regió al nord de França i sud de Bèlgica
 Massís de les Ardenes, bloc hercinià format per gresos, roques calcàries i esquistos paleozoics
 Cementiri americà de les Ardenes, cementiri a Neuville-en-Condroz, un nucli de Neupré (Bèlgica) 
 Xampanya-Ardenes, regió de França que abraçava els departaments d'Alt Marne, Ardenes, Aube i Marne 
 Miscel·lània:
 Batalla de les Ardenes (1914), batalla de la I Guerra Mundial 
 Ofensiva de les Ardenes, batalla de la II Guerra Mundial
 Casa de les Ardenes, dinastia comtal post carolíngia descendent del comte palatí de Lotaríngia Wigeric